Лёвенсон — еврейская фамилия. Известные носители:
 Лёвенсон, Мари (1880—1943) — бельгийский виолончелист еврейского происхождения.
 Лёвенсон, Элина (род. 1966) — американская актриса румынского происхождения.
 Лёвенсон, Эрвин (1888—1963) — немецкий литератор еврейского происхождения, деятель сионистского движения.